

Codici
SUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sturgeon Bay (Wisconsin) (Stati Uniti)

Sigle 
 Sportello unico per l'edilizia – servizio, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, fornito dai comuni per interventi edilizi

Cinema
Sue – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
Sue – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
Sue – film del 1997 diretto da Amos Kollek

Musica 
 Sue – singolo di David Bowie e featuring di Maria Schneider del 2014

Altro 
 Sue – cittadina giapponese della prefettura di Fukuoka
Sue – esemplare fossile di Tyrannosaurus rex conservato presso il Field Museum di Chicago
Sue – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Susanna
Eugène Sue – scrittore francese